Ernst Dietrich ist der Name folgender Personen:

 Ernst Dietrich (Politiker) (1916–2002), deutscher Politiker, Bürgermeister von Ratingen
Ernst Dietrich (KPD), deutscher Politiker, Mitglied im ernannten Landtag des Landes Lippe
 Ernst Ludwig Dietrich (1897–1974), deutscher evangelischer Theologe und Orientalist